Galfredus ist der Name folgender Personen:

 Geoffroy du Breuil (Galfredus; † 1184), französischer Geistlicher und Chronist
 Galfredus de Vino Salvo,  englischer Rhetoriker

Siehe auch:
 Galfred, Galfridus